Лесной сельский округ

Российская Федерация

Омская область 

 Лесной сельский округ Исилькульского района

Тверская область 

 Лесной сельский округ Лесного района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Лесной сельский округ Юргинского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Лесной сельский округ Сандыктауского района

Костанайская область 

 Лесной сельский округ Сарыкольского района

Павлодарская область 

 Лесной сельский округ Железинского района

Северо-Казахстанская область 

 Лесной сельский округ Аккайынского района
 Лесной сельский округ Кызылжарского района